O Estádio Engenheiro Raúl Goyenola é o estádio do Tacuarembó, clube uruguaio.

O estádio tem capacidade para 12.000 espectadores, e o  Tacuarembó manda seus jogos do Campeonato Uruguaio neste estádio.

Foi inaugurado em 18 de maio de 1955.

Raul Goyenola